Toni Livers (ur. 2 czerwca 1983 w Trun) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Gardes Frontière.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Toni Livers pojawił 5 grudnia 1999 roku podczas zawodów FIS Race w Ulrichen, gdzie zajął 46. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W styczniu 2002 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie zajął dwunaste miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym i szesnaste miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå był między innymi czwarty w biegu na 30 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych w 2006 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju był piąty zarówno w biegu łączonym na 30 km jak i na dystansie 15 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2003 roku w Davos, zajmując 72. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 14 stycznia 2006 roku w Tesero, zajmując 27. miejsce na 30 km stylem dowolnym. Rok później wywalczył swoje jedyne pucharowe podium - 3 lutego 2007 roku w Davos zwyciężył w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na 34. pozycji.

W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był między innymi siódmy w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver jego najlepszym wynikiem indywidualnym było dwunaste miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostwa świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie w biegu łączonym na 30 km był dziewiąty. Ponadto na mistrzostwach świata w Val di Fiemme Szwajcarzy z Liversem w składzie zajęli szóste miejsce w sztafecie. Startuje także w zawodach cyklu FIS Marathon Cup, zajmując między innymi ósme miejsce w klasyfikacji generalnej sezonie 2011/2012.

Srebrny medalista Zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty (2010), w drużynowym biegu patrolowym na 25 km.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na 23 lutego 2020

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 118.
 sezon 2004/2005: 71.
 sezon 2005/2006: 30.
 sezon 2006/2007: 15.
 sezon 2010/2011: 37.
 sezon 2011/2012: 8.
 sezon 2012/2013: 19.
 sezon 2013/2014: 5.
 sezon 2014/2015: 3.
 sezon 2016: 1.
 sezon 2017: 3.
 sezon 2018: -
 sezon 2019: 9.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1983